Новополянье — село Чаплыгинского района Липецкой области, административный центр Новополянского сельсовета.

География 
Село расположено на правом берегу реки Гущина Ряса в 12 км на юго-запад от райцентра города Чаплыгин.

Улицы 
В Новополянье проложено 3 улицы:
 Центральная
 Школьная
 Цветочная

История 
Новополянье, до построения в нем отдельной церкви, в качестве деревни Кривополянских выселок входило в состав прихода Кривополянского. Архангельская церковь с приделом Никольским перевезена была из Сезеновского монастыря и поставлена на настоящее место в 1847 г. Она имела вид креста, длина ее не превышает 16, а ширина 12 саж. Одновременно с церковью устроена была и колокольня. 

В XIX — начале XX века село входило в состав Кривополянской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии. В 1906 году в селе было 150 дворов.

С 1928 года село являлось центром Новополянского сельсовета Раненбургского района Козловского округа Центрально-Чернозёмной области, с 1954 года — в составе Липецкой области, с 1963 года — в составе Чаплыгинского района.

Население

Инфраструктура 
В селе имеются филиал МБОУ средняя школа № 2 с. Кривополянье, детский сад «Полянка», фельдшерско-акушерский пункт, спорткомплекс, отделение почтовой связи.

Русская православная церковь 
17.06.2006 года был заложен православный храм в честь Архангела Михаила, а в 2008 году был открыт для верующих и существует по сей день.

Примечания 

Населённые пункты Чаплыгинского района